Willem van der Velden (politicus)
Willem van der Velden (beeldhouwer)